Соревнования по тяжёлой атлетике среди женщин в категории до 87 кг на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 2 августа в помещениях Токийского международного форума. В соревнованиях приняли участие 13 спортсменок из 13 стран. 

После рывка лидировала китайская тяжелоатлетка Ван Чжоуюй, поднявшая штангу весом 120 кг, в толчке она также опередила всех и взяла вес 150 кг, по сумме завоевала золотую медаль и стала олимпийской чемпионкой. 

Серебряную олимпийскую медаль в этой весовой категории тяжёлой атлетики завоевала эквадорская спортсменка Тамара Саласар. Обладательницей бронзовой награды стала доминиканская спорстменка Крисмери Сантана.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2020 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Олимпиады 2020
 Результаты 

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2020